Stati Uniti d'America
 Birch Creek – fiume dell'Alaska
 Birch Creek – census-designated place della Census Area di Yukon-Koyukuk, Alaska
 Birch Creek – città della Contea di Chippewa, Wisconsin